

Anno 
 118 o 118 a.C.

Codici 
 118 – Codice che designa l'Astronomical and Geophysical Observatory di Modra, presso Bratislava, in Slovacchia

Matematica 
 118 – numero

Musica 
 118 – singolo degli Zen Circus insieme a Claudio Santamaria del 2022

Telefonia 
 118 – Numero telefonico del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza in Italia dove non è attivo il numero unico europeo 112.
 118 – In Svizzera è il numero telefonico per contattare i Vigili del fuoco (Civici Pompieri).